Personen
 Angus Barnett, Brits acteur
 Charlie Barnett, Amerikaans acteur
 Colin Barnett, 29e premier van West-Australië
 Courtney Barnett, Australische singer-songwriter en gitarist
 Jacob Barnett, Amerikaans wonderkind
 Jim Barnett, Amerikaans professioneel worstelpromotor
 Samuel Jackson Barnett, Amerikaans fysicus.
 Tahliah Debrett Barnett, Britse zangeres en producer met als artiestennaam FKA twigs

Plaats
 Barnett (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten

Allerlei
 Francis-Barnett, historisch Brits merk van motorfietsen
 Barnetteffect, elektromagnetisch effect